F1 2021 puede referirse a:

 el videojuego F1 2021 de Codemasters;
 la temporada 2021 de Fórmula 1.